Comté d'Owen dans l'État américain de l'Indiana
 Comté d'Owen dans l'État américain du Kentucky